Chavornay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chavornay, Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Chavornay, Vaud, kommun,